Sezon 2019/2020 Pucharu Świata w skeletonie – 34. sezon Pucharu Świata w skeletonie. Rozpoczął się 7 grudnia 2019 roku w amerykańskim Lake Placid. Ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 16 lutego 2020 roku w Siguldzie. Rozegrane zostało 16 konkursów: 8 konkursów kobiet oraz 8 konkursów mężczyzn.

Podczas sezonu 2019/2020 odbyły się dwie imprezy, na których rozdane zostały medale. W lutym, w ramach zawodów Pucharu Świata, rozegrano mistrzostwa Europy w Siguldzie. W tym samym miesiącu, po zakończeniu zmagań pucharowych odbyły się mistrzostwa świata w Altenbergu w Niemczech.

Obrońcami kryształowych kul byli Rosjanie: Jelena Nikitina oraz Aleksandr Trietjakow.

Punktacja 
Od sezonu 2007/2008 za miejsca zajęte w konkursie Pucharu Świata zawodnicy otrzymują punkty według następującej tabeli:

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Puchar Świata w skeletonie
2019 w skeletonie
2020 w skeletonie